Гранха Марсела има више значења:

 Гранха Марсела (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Гранха Марсела (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику